29-я армия — оперативное объединение в составе Рабоче-крестьянской Красной армии в период Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 29 А.

История

1941 год 
Впервые 29-я армия была развёрнута на базе 30-го стрелкового корпуса, который стал основой управления и соединений формирования, в июле 1941 года в Московском военном округе. В состав армии вошли управление, 245-я стрелковая дивизия, 252-я стрелковая дивизия, 254-я стрелковая дивизия и 256-я стрелковая дивизия, а также ряд воинских частей.
1. Для прикрытия направления на Бологое сформировать управление 29-й армии.
Командующим 29-й армией назначить генерал-лейтенанта тов. Масленникова. Начальником штаба армии назначить генерал-майора тов. Шарапова.
На формирование управления армии обратить управление 30-го стрелкового корпуса.
Штаб армии с конца 12.07.1941 г. — Бологое.
2. В состав армии включить: четыре стрелковые дивизии (256, 252, 254 и 245-ю), одну (69-ю) моторизованную дивизию, два корпусных артполка (264-й и 644-й), три артполка ПТО (171, 753 и 759-й), один истребительный полк, один бомбардировочный полк и одну эскадрилью Ил-2.
3. Армию развернуть на рубеже Старая Русса, Осташков с задачей — прикрыть направления Старая Русса, Бологое; Холм, Бологое; Осташков, Вышний Волочек.
Район Валдай, Осташков, Бологое прикрыть истребительной авиацией. Резервы иметь в районе Валдай, Бологое, Вышний Волочек.
Граница армии справа — оз. Ильмень, р. Волхов.
Граница армии слева — (иск.) Селижарово, Вышний Волочек.
4. Второй рубеж обороны подготовить по р. Мста.
Передовыми частями армии к утру 13.07 выйти на фронт Старая Русса, Осташков.
5. Исполнение донести.
По поручению Ставки Верховного Командования Жуков
После сформирования армия передана в состав Фронта резервных армий и заняла оборону на рубеже Старая Русса — Демянск — Осташков — Селижарово. С 21 июля 1941 года армия в составе Западного фронта участвовала в Смоленском сражении, оборонительных боях к югу от города Торопец и на левом берегу реки Волга на участке Ржев — Старица. С октября 29 А в составе Калининского фронта, принимала участие в обороне Калинина, Вязьмы в боях под Ржевом.

1942 год 
В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 6 дивизий 29-й армии вместе с её командующим В. И. Швецовым были 21-23 января 1942 года отрезаны к западу от Ржева от штаба армии и 4-х её дивизий, оставшихся на левом берегу Волги, а 5 февраля — и от расположенной южнее 39-й армии. В окружении оказалось около 20 000 военнослужащих армии.

Для помощи в прорыве из окружения 17 февраля 1942 года в расположении частей армии был выброшен парашютным способом ночной воздушный десант (батальон из состава 204-й воздушно-десантной бригады) в район деревни Окороково под  Ржевом.  Благодаря действиям десантников, ставших штурмовыми передовыми группами при прорыве, в ночь на 22 февраля часть сил и штаб 29 армии вышли из окружения. 

После упорных боёв в Мончаловском лесу окружённые 18-19 февраля 1942 года 3-мя эшелонами пробивались к 39-й армии. Отдельные группы выходили из окружения до конца февраля. Всего вышло около 5200 человек, включая генерала В. И. Швецова и 2-х командиров дивизий 1-го эшелона.

Затем 29-я армия была пополнена личным составом и вооружением, после чего и принимала активное участие в июле-октябре в Первой и в ноябре — декабре 1942 года Второй Ржевско-Сычёвской операции.

1943 год 
В начале февраля 1943 года формирования 29-й армии переданы 5-й и 20-й армиям, а управление реорганизовано в управление 1-й танковой армии с 10 февраля 1943 года. Получив соединения и части, была включена в состав войск Особой группы генерала М. С. Хозина.

Состав

1941 год 
В октябре 1941 года в состав армии входили:
 управление (штаб)
 174-я стрелковая дивизия
 178-я стрелковая дивизия
 243-я стрелковая дивизия
 246-я стрелковая дивизия
 252-я стрелковая дивизия
 части армейского подчинения

В декабре 1941 года в состав армии вошла 375-я стрелковая дивизия

Заградительную службу по охране войскового тыла 22-й и 29-й армии нёс 83-й Маслослободский заградотряд ПВ НКВД.

Командование

Командующий 
 Масленников, Иван Иванович (12.07 — 11.12.1941),
 Швецов, Василий Иванович (11.12.1941 — 8.09.1942),
 Журавлёв, Евгений Петрович (8.09.1942 — 10.02.1943).

Член Военного Совета 
 Гуров, Кузьма Акимович (12.07.1941 — 12.01.1942),
 Савков, Николай Никифорович (13.01.1942 — 10.02.1943),
 Брант, Георгий Ростиславович (29.01 — 10.02.1943).

Начальник штаба 
 Шарапов, Владимир Максимович (12 — 23.07.1941, 20.08 — 27.10.1942),
 Вишневский, Михаил Иванович (23.07.1941 — 20.07.1942, 27.10 — 11.11.1942),
 Ложкин, Николай Николаевич (20.07 — 20.08.1942),
 Дронов, Николай Сергеевич (11.11.1942 — 8.02.1943).

Начальник АБТО,  Заместитель командующего армии по танковым войскам 
 Массарыгин, Георгий Семёнович (19.08.1941 — 20.08.1942) полковник.
 Алексеев, Дмитрий Алексеевич, (в сентябре 1942) полковник (фактически к обязанностям не приступал)
 Кузнецов, Григорий Гаврилович, (00.08.1942 - 00.11.1942) полковник
 Григорьев, Василий Ефимович, (00.11.1942 - 00.03.1943) полковник, с 07.06.1943 ген.-майор т/в.

Отличившиеся воины 

  Габайдулин, Геннадий Габайдулович, гвардии сержант, командир отделения разведчиков 24-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона реактивной артиллерии.

См. также 
 Битва за Москву
 Сталинградская битва

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Приказ Ставки ВК № 00293, от 12 июля 1941 года, О формировании 29-й армии и занятии ею оборонительного рубежа.
 Сборник боевых документов/01/03
 
 Энциклопедия Второй мировой войны (Encyklopedia II wojny światowej) MON 1975 год
 Гречко А. А. (Greczko A. A.), Вооружённые Силы Советского государства (Siły zbrojne państwa radzieckiego), Варшава (Warszawa), 1975 год.

Ссылки 
 29-я армия на www.victory.mil.ru
 29-я общевойсковая армия на сайте Минобороны России 
 29-я армия 
 29-я армия.
 Перечни вхождения соединений и частей РККА в состав действующей армии в 1939—1945 гов. 
 Боевой состав Советской Армии на 1 января 1942 года.
 Боевой состав Советской Армии на 1 января 1943 года.
 Приказ Ставки ВК № 00293 о формировании 29-й армии и занятии ею оборонительного рубежа. 
 Общевойсковые и танковые (механизированные) армии, армейские и стрелковые корпуса Сухопутных войск Советской Армии в период 1946—1991 годов.
 

Общевойсковые армии СССР во время Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву